Communio kan de volgende betekenissen hebben :
 communio (recht) (vollediger: Communio pro indivisio), term voor de zogenaamde vrije mede-eigendom in het Romeinse recht.
 communio (Nieuwe Testament), term die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor de gemeenschap van gelovigen.
 communio (kerken), de onderlinge gemeenschap van kerken

 communio (gezang), zang ter begeleiding van de communiegang tijdens een Heilige mis.
 Communio (tijdschrift), katholiek tijdschrift dat in 1972 opgericht is.
 Communio Sanctorum: de Gemeenschap der Heiligen.

Latijn in de religie